Гла́дуин, Глэ́дуин, Глэ́двин () — английская фамилия и имя, а также топоним американского штата Мичиган.

Люди 
Фамилия
 Глэдуин, Гарольд (1883—1983) — американский археолог, антрополог и биржевой брокер.
  (1729 или 1730 — 1791) — британский генерал.
  (1906—1987) — английский актёр телевидения.
  (род. 1942) — англиканский епископ,  (2004—2009).
 Гладуин, Джордж (1907 — ?) — английский футболист.

Имя
  (1914—2003) — художница Каймановых островов.
  (1894—1940) — американский герпетолог.
  (1914—1992) — американский журналист.

Титул
 Барон Глэдвин
 Джебб, Глэдвин (1900—1996) — британский госслужащий, дипломат, политик, первый Генеральный секретарь ООН (1945—1946; исполняющий обязанности).

Топоним Мичигана 
 Глэдуин — округ.
  — тауншип в одноимённом округе.
  — город в одноимённом тауншипе.

См. также 
 Ирис вонючий — в англоязычной ботанике имеет одно из бытовых названий Ирис Глэдуина.

Примечания